Christianenthal ist der Name 

 einer Ortschaft in der Gemeinde Rohlstorf im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein

 Historische Schreibweise für Christianental, ein Seitental des Mühlentales im Stadtgebiet von Wernigerode im Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt.